Борис Хорошхин:
 Хорошхин, Борис Владимирович (1892—1942) — контр-адмирал.
 Хорошхин, Борис Иванович (1882—1941) — русский офицер, герой Первой мировой войны. Участник Белого движения, генерал-майор.